Cis est un mot latin qui signifie « du même côté » et est le contraire de .

Chimie organique 

Une molécule est dite cis si les groupements prioritaires se trouvent du même côté de la double liaison carbone-carbone.

Génétique 
En génétique, cis- est un terme utilisé dans des expressions telles la cis-régulation pour signifier la co-localisation de deux gènes ou plus sur le même chromosome d'une paire homologue.

Cis peut également être l'attribut d'une séquence nucléotidique. Ainsi on parle de séquence Cis pour une séquence régulatrice située en 3' ou 5' du gêne concerné.

Biophysique 
En biophysique des polymères, le terme cis est utilisé pour désigner la chambre donneuse de polymères lors d'une translocation (processus lors duquel un polymère ou une protéine traverse un nanopore, par exemple l'ADN au travers des pores nucléaires). La chambre acceptant les polymères est appelée trans.

Géographie 
Le préfixe cis- est utilisé pour situer un lieu par rapport à un obstacle naturel (fleuve, montagne, etc.), comme dans : 
 Cisleithanie, « en deçà de la Leitha » (par opposition à la Transleithanie) ;
  « en deçà des Alpes » (par opposition à la Transalpine) ;
 Cisjordanie « en deçà du Jourdain » (par opposition à la Transjordanie) ;
 Ciscaucasie « en deçà du Caucase » (par opposition à la Transcaucasie) ;
 République cispadane « en deçà du Pô » (par opposition à la République transpadane) ;
 République cisrhénane « en deçà du Rhin » ;
 Province cisplatine « en deçà du Rio de la Plata » ;
 Inde cisgangétique « en deçà du Gange » (par opposition à l'Inde transgangétique) ;
 Ciskei « en deçà du Kei » (par opposition au Transkei) ;
 espace cislunaire « en deçà de la Lune ».

Cis est aussi une commune italienne située dans la province autonome de Trente.
Cis, localité polonaise de la voïvodie de Sainte-Croix.

Mathématiques 
cis  x est une notation pour cos x + i sin x, qui est égal à eix (voir Formule d'Euler).

Zoologie 
Cis est un genre de coléoptères mycophages de la famille des Ciidae et de la super-famille des Tenebrionoidea.

Genre 
Cis est l'abréviation de cisgenre.

Sigle 

CIS est un sigle qui peut désigner :
 Centre Internet et Société, un centre de recherche du CNRS
 Commonwealth of Independent States (en français, Communauté des États indépendants) ;
 Corpus Inscriptionum Semiticarum, recueil d'inscriptions phéniciennes et puniques ;
 Séléniure de cuivre-indium, un type de cellules photovoltaïques, (CuInSe2) ;
 Commission internationale de surveillance, une autorité fictive de Stargate SG-1 ;
 Coherent Interleaving Sampling, un procédé de traitement de signal ;
 Carcinome in situ, une lésion précancéreuse du carcinome ;
 CompuServe Information Services, un des premiers fournisseurs d'accès internet ;
 Continuous Integration System (en français, système d'intégration continue) ;
 Certificate Issuing System ;
  ;
 Council of International Schools ;
 Centre d’incendie et de secours, chez les pompiers français ;
 Code International des Signaux.

Code 
CIS est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Canton, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Références

Code IATA des aéroports